Daniel Edward Howard (1861–1935) – liberyjski polityk, 16. prezydent tego kraju
 Dan Howard (ur. 1976) – australijski siatkarz
 Daniel Howard (ur. 1984) – australijski rugbysta